Ball Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ball Knob (Alabama)
 Ball Knob (Indiana)
 Ball Knob (Christian County, Kentucky)
 Ball Knob (Grayson County, Kentucky)
 Ball Knob (Meade County, Kentucky)
 Ball Knob (Ohio)
 Ball Knob (West Virginia)

Siehe auch:
 Bell Knob